Усть-Таловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Курьинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Усть-Таловка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 982 человека, в том числе 469 мужчин и 513 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Курьинского района
Сельские поселения Алтайского края